Tierga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Tierga, ort, Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Tierga (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar